Vážany può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Vážany, comune del distretto di Uherské Hradiště, nella regione di Zlín
Vážany, comune del distretto di Vyškov, in Moravia Meridionale
Vážany, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale
Vážany nad Litavou, comune del distretto di Vyškov, in Moravia Meridionale